Grabnarjev graben je lahko:

Grabnarjev graben, pritok reke Gradaščice 
Grabnarjev graben, pritok reke Save